Рохалес (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 27,60 км². Население — 20 953 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice Estadístico Municipal de Rojales
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте